Bröcheler ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Bröcheler (1911–1983), niederländischer Opernsänger (Bariton)
 John Bröcheler (geb. 1945), niederländischer Opernsänger (Bariton)